Богучани () е село, административен център на Богучански район в Красноярски край, Русия.

География 
Селото е разположено на брега на река Ангара, на около 330 km от Канск. При селото реката има широчина над 2 километра. Наблизо има автомобилен мост над реката, открит през 2011 г. На около 130 km източно от селото се намира Богучанската ВЕЦ, чието строителство приключва в началото на 2015 г.

История 
За дата на основаване на селото се счита 1642 г. Името му е с евенкски произход (букачан) и се превежда като „възвишение“, „хълм“, „остров“. От 1927 г. е районен център. В миналото, населението се е изхранвало изцяло от житни култури.

Население

Климат 
Климатът в Богучани е рязко континентален.

Икономика 
В района на селото има залежи на алуминий и горива, които се експлоатират. Освен това, развива са дърводобивът и товарните превози. Селото разполага с летище.

Източници 

Села в Красноярски край